Сафонов, Александр Николаевич:
 Сафонов, Александр Николаевич (род. 1963) — депутат Государственной думы РФ.
 Сафонов, Александр Николаевич (1923—1979) — полковник, заслуженный лётчик-испытатель СССР.